Isole di Vil'kickij – gruppo di isole russe che fa parte dell'arcipelago di Nordenskiöld ed è bagnato dal mare di Kara.
Isole di Vil'kickij – gruppo di isole russe bagnate dal mare di Laptev.

Pagine correlate 
Isola di Vil'kickij